Sigismund III van Polen (1566–1632)
 Sigismund III van Anhalt (1456-1487)